Ше́ин () — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 Шеин, Александр Петрович (род. 1952) — российский дипломат.
 Шеин, Алексей Семёнович (1652—1700) — русский генералиссимус.
 
 Шеин, Андрей Иванович (?—1568) — русский боярин, дворянин московский и воевода.

Б

В

Д, Е 
 Шеин, Дмитрий Васильевич (?—1506) — воевода и дипломат Ивана III.
 Шеин, Евгений Викторович (род. 1950) — российский почвовед.

И 
 
 Шеин, Игорь Александрович (род. 1957) — российский историк.

М 
 Шеин, Мартин Ильич (1712—1762) — русский врач-переводчик.
 Шеин, Михаил Борисович (конец 1570-х—1634) — боярин и воевода.

Н, О 
 Шеин, Николай Иванович (1908—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Шеин, Олег Васильевич (род. 1972) — российский депутат Государственной думы России.

П 
 Шеин, Павел Степанович (1921—1945) — младший лейтенант; Герой Советского Союза.
 Шеин, Пётр Максимович (1901—1987) — подполковник; Герой Советского Союза.
 Шеин, Пётр Васильевич (1907—1982) — советский административно-хозяйственный и партийный деятель, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Марийской АССР I созыва.

С 
 
 Шеин, Степан Иванович (1904—?) — Герой Социалистического Труда.

Ю 
 Шеин, Юрий Дмитриевич (?—1546) — воевода Василия III и Ивана Грозного.



Топоним 
 Шеины — деревня в Орловском районе Кировской области России.

См. также